Флори́ст:

 Флорист (ботаник), или флоро́граф — учёный-ботаник, специалист в области флористики (раздела ботаники, который изучает флоры).
 Флорист (дизайнер) — специалист в области флористики (декорирования интерьеров с помощью цветочных композиций).
 Флорист (художник) — мастер цветочного натюрморта.